Шарль-Мишель-Анж Шалль (; 13 февраля 1718, Париж — 8 января 1778, там же) — французский живописец, рисовальщик, гравёр, архитектор, , профессор (с 1758). Член Парижской академии художеств. Сыграл ключевую роль в переходе от рококо к классическому стилю и был одним из основных участников создания эстетики, известной как стиль Людовика XVI.

Биография 
Изучал архитектуру у доминиканского монаха брата Андре, позже живопись в мастерской Фр. Лемуана и Фр. Буше в Париже. Окончил своё образование во Французской академии в Риме. В 1738 году впервые претендовал на Римскую премию и занял второе место. В 1740 и 1741 годах получил Гран-при Римской премии. Оставался в Риме в течение семи лет.

В 1753 г., за плафон, написанный для конференц-зала Парижской академии художеств: «Гений, соединяющий живопись со скульптурой» (теперь в одном из залов дворца Фонтенбло), был принят в члены этой академии, в 1758 г. получил в там же должность профессора перспективы.

Один из самых уважаемых художников своего времени, пользовался большим успехом в Европе. Его архитектурные рисунки в стиле Пиранези способствовали его назначению в 1764 году рисовальщиком палаты и кабинета короля, в 1770 г. был возведён за свои заслуги во дворянство.

Писал масляными красками и а-фреско религиозные, аллегорические и мифологические сюжеты, создал ряд рисунков для происходивших при французском дворе спектаклей, иллюминаций и других праздников, сочинял проекты катафалков и погребальных процессий при похоронах членов французской королевской фамилии и некоторых из иностранных государей, гравировал некоторые из своих композиций. Из его картин, в которых отражается влияние Буше, известны: «Спящая Диана», «Страшный Суд» (в хоре церкви des pères de l’Oratoire, в Париже) и «Св. Ипполит в темнице» (в церкви этого святого, там же). Лучшая из его гравюр — «Купающаяся девушка».

Работы художника

Примечания

Литература 
 Richard P. Wunder, «Charles Michel Ange Challe, A Study of his Life and Work», in Apollo, январь 1968

Ссылки 
 

Художники Франции XVIII века
Придворные художники
Гравёры Франции
Архитекторы Франции XVIII века
Художники религиозного жанра